Сальвадор принимал участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Корея) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборная состояла из 5 мужчин и 1 женщины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1988
Страны на летних Олимпийских играх 1988 года